Serie A 2010/2011 (officiellt Serie A  TIM)  var den 79:e säsongen av Italiens högstaliga i fotboll för herrar och vanns av AC Milan. 20 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var Inter efter att ha vunnit säsongen 2009/2010. Lecce och Cesena slutade på första respektive andra plats i Serie B säsongen innan och blev därmed klara för Serie A 2010/2011. Brescia lyckades kvalificera sig för Serie A genom att besegra Torino i en avgörande kvalmatch. Dessa tre nykomlingar ersatte Atalanta, Siena och Livorno som blev nedflyttade från Serie A 2009/2010. En ny matchboll användes  under alla matcher, nämligen Nike T90 Tracer.

Klubbar

Tabell 

Noteringar

Skytteligan 

2010 i Italien
2011 i Italien
Fotbollssäsongen 2010/2011
Säsonger av Serie A i fotboll